

Cinema 
 L'amante indiana (Broken Arrow) – film del 1950 diretto da Delmer Daves
 Nome in codice: Broken Arrow (Broken Arrow) – film del 1996 diretto da John Woo

Guerra 
 Broken Arrow (o Pinnacle) – termine militare che indica la possibilità di un'unità di essere annientata dal nemico e quindi si richiede tutto il fuoco amico disponibile su obiettivi umani in un raggio d'azione ristretto al centro del quale vi è chi ha dato il comando. Era usato al tempo della guerra di Corea e della guerra del Vietnam. Nel film We Were Soldiers è dato questo ordine.
 Broken Arrow (Nucleare) – termine militare che indica un incidente nucleare accidentale che coinvolge armi nucleari, testate, o componenti ma che non crea il rischio di una guerra nucleare

Geografia 
 Broken Arrow – città degli Stati Uniti

Musica 
 Broken Arrow – singolo di Chuck Berry del 1959
 Broken Arrow – album di Neil Young del 1996
 Broken Arrow – singolo di Pixie Lott del 2010
Broken Arrows – singolo di Avicii del 2015

Televisione
 Broken Arrow – serie televisiva statunitense western trasmessa dal 1958 al 1960

Note